Куйбышевский поселковый совет

 Куйбышевский поселковый совет Бахчисарайского района Автономной Республики Крым, упразднён в 2014 года с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Куйбышевское сельское поселение.

 Куйбышевский поселковый совет Куйбышевского района Запорожской области (до 2016 года)